Treffer steht für:

 Gewinn bei einer Lotterie
 gültiger Stoß im Fechtsport, siehe Fechten #Elektronische Trefferanzeige
 Treffer (1984), deutscher Spielfilm
 Trefferprüfung, in der Computergrafik zur Ermittlung des Schnittpunkts von Cursor und grafischem Objekt

Siehe auch:

 Treffert